V6 har flere betydninger:
 V6-motor
 V6 (band)
 V6 (tyggegummi)